Union Chimique Belge, een Belgische multinational in de farmaceutische sector
 United Colors of Benetton, een Italiaans kledingmerk
 Universiteit van Californië - Berkeley, een universiteit in de Amerikaanse staat Californië
 Universiteit van Colorado te Boulder, een universiteit in de Amerikaanse staat Colorado
 Utrecht City Bokaal, jaarlijks schaatstoernooi
 Union Catholique Belge (UCB), de franstalige naam van het Katholiek Verbond van België
 Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB), dochteronderneming van BNP Paribas